Artykuł zawiera pełną listę miast Monarchii Austro-Węgierskiej z populacją powyżej 15 000 osób, według stanu na 1910 rok, oraz ich współczesną przynależnością państwową.

Przypisy 

Austro-Węgry
Listy miejscowości